Jurki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Jurki (Kętrzyn), Ort im Powiat Kętryński, bis 1945: Georgenberg, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Jurki (Morąg), Ort im Powiat Ostródzki, bis 1945: Georgenthal, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Jurki (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1938: Jurken, 1938 bis 1945 Jürgen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Jurki (Maków Podhalański), Ort im Powiat Suski
 Jurki (Mszana Dolna), Ort im Powiat Limanowski

 Woiwodschaft Lublin:
 Jurki (Kąkolewnica), Ort im Powiat Darzyński

 Woiwodschaft Masowien:
 Jurki (Pniewy), Ort im Powiat Grójecki

 Woiwodschaft Podlachien:
 Jurki (Zbojna), Ort im Powiat Łomżyński

 Woiwodschaft Pommern:
 Jurki (Gardeja), Ort im Powiat Kwidzyński, bis 1945: Georgenberg, Kreis Marienwerder, Westpreußen